Вячеслав Максимович Айба — первый профессиональный абхазский хоровой дирижёр, один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования. Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР (1983), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» (в пер. с ) III степени (2009).

Биография 
Родился 28 октября 1948 года в селе Отхара Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1966 году окончил Отхарскую среднюю школу и поступил в Сухумское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования.

В 1970 году, после окончания Сухумского музыкального училища, поступил в Тбилисскую государственную консерваторию им. В.Сараджишвили на факультет хорового дирижирования.

В 1975 году окончил факультет хорового дирижирования Тбилисской государственной консерватории им. В.Сараджишвили и был назначен дирижером Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия.
  
С 1976 по 1977гг. проходил военную службу в рядах Советской армии в Лейпциге, ФРГ.

После окончания военной службы вернулся в Абхазию, где продолжил работу в качестве дирижера Государственной хоровой капеллы. Проходит курсы по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у народного артиста СССР, профессора Одиссея Димитриади, под руководством которого проходила церемония открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве (1980).

Затем В. М. Айба прошёл ассистентуру-стажировку в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Мариинский театр) — художественный руководитель и главный дирижёр — Юрий Темирканов.

После окончания стажировки, Темирканов предложил ему остаться на работу в Кировском театре, однако, молодой дирижер решил вернуться в родную Абхазию, где в 1981 году стал художественным руководителем и главным дирижером  Государственной хоровой капеллы.

С 1986 по 1992 г. — дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Абхазия.

С 1986 по 1988 г. — аспирант Тбилисской государственной консерватории им. В.Сараджишвили по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс О.Димитриади).

С 1998 по 2003 г. — художественный руководитель и главный дирижёр Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

С 2003 по 2014 г. — дирижёр Государственной хоровой капеллы и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

В. М. Айба внес большой вклад в развитие музыкального искусства Республики Абхазия, войдя в историю абхазской музыкальной культуры в качестве первого профессионального хорового дирижера, а также одного из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования, наряду с Л. Г. Джергения и А. Д. Хагба.

С 1981 по 1986 год, в качестве художественного руководителя и главного дирижера Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия, гастролировал по республикам СССР от Прибалтики до Сибири, выступая на таких концертных площадках как Домской Собор г. Рига, Дом органной музыки в Киеве, Центральный Дом работников искусств в Москве (ЦДРИ), Смольный собор в Санкт-Петербурге и др.

В 1983 году за существенный вклад в развитие и популяризацию отечественного хорового искусства, указом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, ему было присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР».

В.М. Айба значительно расширил репертуар капеллы, внедрив в программу Реквиемы Моцарта и Верди, произведения немецких композиторов Генриха Шютца и Ханса Хаслера, украинского композитора Владимира Губы, а также новые сочинения абхазских композиторов Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа: «Отчизна моя» (сл. Д. Гулиа), «Элегия» (сл. Д. Ахуба), «Уарада» (сл. Г. Чачба), «На берегу Лона» (на сл. И. Тарба), «Небосвод» (сл. М. Микая), «Моя песня» (сл. К. Чачхалия) и др. 

В 1986 году он был назначен дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Абхазия. Под его руководством до начала Войны в Абхазии 1992—1993гг в Зале Абхазской Государственной филармонии проходили вечера классической музыки, на которых исполнялись шедевры мировой симфонической музыки: симфонии Бетховена, Моцарта, концерты Шопена, Сен-Санса, Грига, Вебера и др.

В 1994 году за мужество, проявленное в Отечественной войне народа Абхазии, Указом Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, В.М. Айба был награжден медалью «За отвагу».

Однако, в результате войны был потерян исполнительский состав симфонического оркестра, нотный архив, в связи с чем в 1998 году он был преобразован в Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, а Вячеслав Айба назначен его художественным руководителем и главным дирижером. Из-за отсутствия помещения, по решению дирижера, репетиции оркестра проводились в разбитой Сухумской лютеранской церкви, которая была восстановлена только в 2002 году на пожертвования немецкой церкви из Баден-Бюртенберга и за счет средств немецкой фирмы «Crupp».

В 2009 году за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, Указом Президента Республики Абхазия Сергея Багапш, В.М. Айба был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Помимо 40-летней дирижерской деятельности, он является автором многочисленных переложений абхазских народных песен для академического хора, песни «Сыпсадгьыл» («Родина» на сл. Д. Гулиа), автором переложения «Баллады о сожженном вертолете» (на сл. Т. Бибулатовой) для смешанного хора и песни группы Апсны-67 «Сашьцэа» («Братья» на сл. Р. Смыр) для смешанного хора и оркестра.

В.М. Айба скоропостижно ушел из жизни 4 декабря 2014 года в результате сердечного приступа.

Похоронен в родном селе Отхара.

Семья 
 Отец — Айба Максим Заабетович (1926—2000);
 Мать — Конджария Валентина Хинкурасовна (1927—2004);
 Сестры: Айба Аида Максимовна (1946—1976), Айба Марина Максимовна (1953—2015);
 Брат — Айба Аслан Максимович (р.1954);
 Cупруга — Хагба Рита Хицкуровна (р.1955) с 1975 года;
 Cыновья: Астамур (р.1977) — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации по специальности «Авиационный менеджмент»;
 Темур (р.1978) — выпускник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Международная журналистика»;
 Саид (р.1995) — выпускник Абхазского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

Награды 
 1983 — Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР» за существенный вклад в развитие и популяризацию отечественного хорового искусства (Указ Президиума Верховного Совета Абхазской АССР)
 1994 — медаль «За отвагу» за мужество, проявленное в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (Указ Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба)
 2009 — орден «Ахьдз-Апша» (в пер. с ) III степени за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства (Указ Президента Республики Абхазия Сергея Багапш)

Ссылки 
 https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20181028/1025405913/vyacheslav-ajba.html
 https://web.archive.org/web/20160820042132/http://mkra.org/deyatel/186/1435/
 http://apsnyteka.org/2386-sharafieva_n_artisty_abhazii_na_scene_tashkenta.html
 http://www.apsnypress.info/news/sozdana-komissiya-po-organizatsii-pokhoron-vyacheslava-ayba-zasluzhennogo-deyatelya-iskusstv-abkhazs/
 http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20151028/1016107982.html
 http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=12578

Родившиеся в Отхаре
Выпускники Сухумского музыкального училища
Заслуженные деятели искусств Абхазской АССР